Григо́рьевка () — село,
Григорьевский сельский совет,
Великобурлукский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321482001. Население по переписи 2001 г. составляло 628 (290/338 м/ж) человек.

Являлось до 2020 года административным центром Григорьевского сельского совета, в который, кроме того, входили
село Амба́рное и
посёлок Сонино.

Географическое положение 
Село Григорьевка находится на правом берегу реки Верхняя Двуречная, возле балки Осияновский Яр;
ниже по течению примыкает село Обуховка (Двуречанский район).

Часть села раньше называлась Осия́новка.

История 
 1919 — дата основания.
 При СССР в селе был построен и работал колхоз «Дружба», центральная усадьба и первый производственный участок которого находились здесь; второй участок находился в селе Амбарное (Великобурлукский район), третий - в селе Комсомольск (Великобурлукский район).
 В 1993 году в селе действовали: детский сад, Дом культуры, медицинский пункт, магазины, отделение связи, автоматическая телефонная станция (АТС), сбербанк, Григорьевский сельсовет, школа, электроподстанция, колхоз.
 В 1995 году колхоз был приватизирован.

Экономика 
 В селе при СССР были молочно-товарная (МТФ) и свино-товарная фермы.

Объекты социальной сферы 
 Григорьевский УВК им. Героя Советского Союза И.Г. Киселёва

Религия 
 Свято-Иоанно-Предтеченский храм УПЦ МП.

Известные люди 
В селе родился Герой Советского Союза Иван Киселёв.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Великобурлукского района